Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино.

Лауреат третьей Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» и молодежной премии Санкт-Петербурга «За достижения в области сценического творчества» 2012 года.

Биография 
Дель Илья Владимирович родился 3 апреля 1985 года в городе Липецк. Актерскую карьеру начал с раннего детства, когда играл в спектаклях Молодежного театра «Предел» в городе Скопин (Рязанская область), где режиссером работает его отец Владимир Дель. После окончания школы в 2002 году поступил в Российский институт театрального искусства на курс Олега Кудряшова. В 2005 году Илья решил продолжить свое образование в северной столице и перевелся в Санкт-Петербургскую театральную академию в мастерскую Григория Дитятковского, которую закончил в 2007 году.

Карьера 
После окончания театральной академии один сезон проработал в Малом драматическом театре. В 2010 году приглашен в театр «На Литейном», где дебютировал в спектакле «Ромео и Джульетта» и за роль Ромео награжден театральной премией для молодых «Прорыв 2012» в номинации «Лучший молодой актер драматического театра». С 2013 года работает в труппе театра им. Ленсовета, где играет роль Соленого в спектакле «Три сестры» в постановке Ю. Бутусова. За роль Лёньки в спектакле «Лёнька Пантелеев. Мюзикл» ТЮЗа им. Брянцева в 2013 году был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль» . С 2018 по 2019 год работал в Академическом театре им. А. С. Пушкина (Александринский), где сыграл роль Виктора в спектакле «Дети у власти». Продолжает сотрудничество со многими театрами Санкт-Петербурга и МХТ им. Чехова.

Театральные работы 
Александринский театр

— «Дети у власти» Р. Витрак (Виктор)

Московский Художественный театр имени А. П. Чехова:лл

— «Бунтари»(Герман Лопатин), автор и режиссёр Александр Молочников.

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета:

-«Дон Кихот» М. А. Булгаков (Санчон Карраско), режиссёр Александр Баргман.

-«Три сестры» А. П. Чехов (Солёный), режиссёр Юрий Бутусов.

-«Смерть коммивояжера» А. Миллер (Хэппи), режиссёр Олег Ерёмин.

-«Двое на качелях» У. Гибсон (Джерри Райан), режиссёр Евгения Богинская.

-«Академия смеха» Коки Митани (Автор), режиссёр Фёдор Пшеничный.

Театр на Литейном:

— «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (Ромео), режиссер Галина Жданова

-«Семейный портрет» М. Горького (Петр), режиссёр Александр Кузин.

Приют комедианта:

-«Коварство и любовь» Ф. Шиллера (Фердинанд), режиссёр Василий Бархатов.

-«Кукольный дом» Г. Ибсена(Доктор Ранк), режиссёр Юрий Квятковский.

-«Любовная история» Х. Мюллера, режиссёр Дмитрий Волкострелов.

-«Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылин (Варравин), режиссёр Семён Серзин.

-«Собачье сердце» М. Булгаков (Шариков), режиссёр Максим Диденко.

-«Преступление и наказание» Ф. Достоевский (Мармеладов), режиссёр Константин Богомолов.

-«КИСА» по мотивам романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» (Остап Бендер), режиссёр Семен Серзин.

Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева:

-«Ленька Пантелеев. Мюзикл» К. Федорова (Ленька), режиссёры Максим Диденко и Николай Дрейден.

Каменноостровский театр:

-«Ревизор» Н. Гоголя (Бобчинский), режиссёр Андрей Прикотенко.

Театр Post:

-«Shoot/Get Treasure/Repeat» М. Равенхилла, режиссёры Дмитрий Волкострелов и Смен Александровский.

Фильмография 
2004. Сериал «Московская сага» (эпизод) реж. Д. Барщевский.

2008. Сериал «Улицы разбитых фонарей-9»(милиционер) реж. М. Вассербаум.

2009. Фильм «Я» (Карп) реж. И. Волошин.

2011. Сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (Шабер) реж. С. Гинзбург.

2011. Фильм «Бедуин» (клоун) реж. И. Волошин.

2012. Сериал «Патруль. Васильевский остров» (Сергеич 1-я серия).

2014. Сериал «Григорий Распутин» (Эпизод) реж. А. Малюков.

2014. Сериал «Лучшие враги» (Стулин наркоман) реж. Д. Аверин.

2015. Сериал «Апперкот для Гитлера» (Клод) реж. Д. Нейманд.

2015. Сериал «Город особого назначения». 2-я серия (Илья) реж. Д. Нейманд.

2015. Сериал «Морские дьяволы». Смерч-2 (Роберт) реж. А. Гусев.

2017. Короткометражный «Собачатина» (Рубчик)реж. К. Тищенко.

2017. Сериал «Личность не установлена» (Антон, автовор) реж. А. Либенсон.

2017. Сериал «Трасса смерти» (Демон) реж. Д. Нейманд.

2017. Сериал «Хождение по мукам» (Валет) реж. К. Худяков.

2017. Фильм «Мифы» (рок-музыкант) реж. А. Молочников.

2018. Сериал «Заступники» (Сеня Пинхасов) реж. В. Котт.

2018. Фильм «Внутренний огонь» (Гвоздь) реж. М. Марескин.

2018. Фильм «Февральский дневник» (Володя Заславский) реж. А. Зайцев.

2019. Сериал «Обитель» (Граков) реж. А. Велединский.

2019. Сериал «Преступление» 2 сезон 4 серия (Данил хакер) реж. А. Кириенко.

2019. Сериал «Содержанки» (Друг Бориса) реж. К. Богомолов.

2020. Сериал «Хороший человек» (Яков Самохин) реж. К. Богомолов.

2020. Фильм «Цой» (Рик) реж. А. Учитель. Рика, парень Марины (прототип Александр Аксёнов "Рикошет" )

2021. Сериал «Вертинский» (Поплавский) реж. А. Смирнова.

2023. Сериал «Фандорин. Азазель» (Чмок) реж. Н. Эген.

Работа в творческих проектах 
-«Чёрный русский» иммерсивный спектакль-триллер по роману А. Пушкина «Дубровский»(Владимир Дубровский), режиссёр Максим Диденко, продюсеры Елена Новикова и Дарья Золотухина(Москва).

-«Жадный Джамба» моноспектакль по трагедии «Скупой рыцарь» А. Пушкина, режиссёр Денис Ширко.

-«Шинель. Балет» Н. Гоголь (Значительное лицо), режиссёр Максим Диденко.

-«Пена дней» Б. Виан (Колен). режиссёр Татьяна Прияткина.

Награды и номинации 
 Победитель Петербургского фестиваля «Монокль 2009» — Моноспектакль «Жадный Джамба» по мотивам пушкинского «Скупого рыцаря», режиссер Денис Ширко.

 Лауреат Санкт-Петербургской театральной премии «ПРОРЫВ 2012» в номинации «Лучший молодой актер драматического театра» за роль Ромео в спектакле «Ромео & Джульетта» в постановке Галины Ждановой (Театр на Литейном).

 Победитель молодежной Премии правительства Санкт-Петербурга за 2012 год в области культуры и искусства.

 Обладатель Приза Санкт-Петербургского общества «Театрал» за роль Леньки в спектакле «Ленька Пантелеев. Мюзикл» в постановке М. Диденко и Н. Дрейдена (ТЮЗ им. Брянцева), 2012 г.

 Номинант Национальной театральной Премии «Золотая маска 2013» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Лёньки в спектакле «Лёнька Пантелеев. Мюзикл» в постановке М. Диденко и Н. Дрейдена (ТЮЗ им. А. А. Брянцева).

 Победитель в номинации «Театр» премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2013 году. Илья Дель, Павел Семченко, Николай Дрейден и Максим Диденко, режиссерский тандем.

Пресса 
 Журнал «Мост». «Мы существуем в другом пространстве. Оно не массовое, оно элитарное. Это андеграунд.».
 Клип «Очки Собчак» Ленинград.
 Илья Дель — герой проекта «Человек — Черновик». Интервью.
 Короткометражка «Собачатина» на сайте КиноПоиск.
 Прорыв
 Блог. «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ» 18 апреля 2020. О жизни в самоизоляции — Aлвис Херманис, Алексей Федорченко, Илья Дель, Дмитрий Лысенков Александр Кулябин, клоун Хуш-Ма-Хуш.
 ПТЖ № 2 2019. Марина Дмитревская о спектакле «Преступление и наказание» К. Богомолова.
 «KM.RU» МУЗЫКА 3.09.2019. Юбилей Рикошета отметят на первой научной рэп-конференции. «Рикошета в качестве киноперсонажа можно будет увидеть в фильме Алексея Учителя „47“, съемки которого проходят в Латвии. Музыканта, бывшего гражданским мужем Марьяны Цой, сыграет актер Илья Дель».
 «НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА» 15.11.2018. Елизавета Авдошина: «Дель — младший так колоритно играет отвратительного люмпена, а Чиндяйкин так роскошен в роли последнего дворянина старой России..»
 «СУБКУЛЬТУРА» портал 20.01.2017. Илья Дель: «Мне нравятся вещи жестокие, для взрослых, с юмором…».
 «ТЕАТР» журнал № 18 2015. Илья Дель: Джамба освобожденный.
 «ТЕАТРАЛ» журнал 13.01.2014. Илья Дель «Актеру нужна смелость, чтобы открыться, чтобы не испугаться быть некрасивым».
 «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ» № 4 2013. Танец Делей.
 «КУЛЬТУРА. РОССИЯ» канал 30.04.2013. КТО ТАМ. Герои программы — номинанты премии «Золотая Маска» 2013 года: Илья Дель (смотреть с 16.20 минуты), Мария Луговая, Любовь Андреева.
 «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ» № 2 2013. От Даля до Деля.
 «СОБАКА.RU» журнал 17.05.2012. Интервью. Илья Дель.
 «Издательство пресса» 27.08.2020. Рязань > Вышел трейлер фильма Алексея Учителя «Цой». В картине снялся уроженец Скопина Илья Дель.
 «ИМПЕРИЯ ДРАМЫ» газета № 47, 2011.
"Санкт-Петербургские ведомости" 12 ноября 2020 «Я люблю свободу». Актер Илья Дель – о театре и фильме «Цой»

Примечания

Ссылки 
 Страница Ильи Деля на сайте «Вокруг.тв».
 Страница Ильи Деля на сайте Театра им. Ленсовета
 Спектакль «Ленька Пантелеев. Мюзикл» на сайте театра ТЮЗ им. Брянцева
 Страница Ильи Деля на сайте театра «Приют комедианта»
 Официальная страница Ильи в Instagram

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр им. Ленсовета